

Letteratura 
 Cuore nero – romanzo di Dean Koontz del 1992

Musica 
 Cuore nero – album di Franco Ricciardi del 1997
 Cuore nero – singolo del rapper Blind del 2020

Altro 
 Cuore nero – malattia della patata e di altre piante tuberose
 Cuore Nero (Blackheart) – personaggio dei fumetti Marvel Comics
 Cuorenero Bassotto (Blackheart Beagle) – personaggio dei fumetti Disney